— гонконгский актёр, специализируется на фильмах с боевыми искусствами. Родился в Нанкине (Китайская Народная Республика) в 1957 году, в возрасте 6 лет переехал в Гонконг. Юнь Пиу — псевдоним, который он получил в гонконгской театральной школе; имя при рождении — Ся Линчжэн. Он снялся в более чем в 100 фильмах и является одним из известных азиатских актёров. Бяо является одним из «Семи везунчиков» (выпускников школы пекинской оперы, ставших популярными актёрами). В 1960-х учитель школы эмигрировал с семьей в США. Театральная труппа тоже поехала в США с показательными выступлениями. После завершения тура он остался в США и помогал учителю, но через год вернулся в Гонконг.

Бяо снимался во многих фильмах вместе с Джеки Чаном и Саммо Хуном.

Фильмография

Телесериалы 
 «Учитель Цзань из Фошаня» (2005)
 «Юнчунь» (2008)

Примечания

Ссылки 
 Раздел Юань Бяо на сайте «Movie Database»

Постановщики боевых сцен
Киноактёры Гонконга